La Coppa UEFA 1987-1988 è stata la 17ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal , vincente nella doppia finale contro l'.

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1986, l’Unione Sovietica guadagnò il 4º posto sottratto alla quota inglese sulla quale cominciava a manifestarsi l’effetto matematico della squalifica, mentre l’Austria e la Romania accedettero ad un 3º posto risultante dalla spartizione della quota inglese cui non ebbero più accesso Germania Est, Cecoslovacchia e Francia.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1987-1988
 Coppa delle Coppe 1987-1988

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Edizioni della Coppa UEFA